Il doppio del torneo di tennis Salzburg Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Sinner e Michael Stich che hanno battuto in finale Brett Custer e Simon Youl per walkover.

Teste di serie 

 Josef Čihák /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Martin Sinner /  Michael Stich (Campioni)

 Carl Limberger /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Stanislav Birner /  Richard Vogel (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Salzburg Challenger 1989